Арбори́ст (от  — «дерево»,  — «древесный хирург») — древовод, специалист по обслуживанию деревьев и по уходу за ними как за индивидуальными организмами (тогда как за лесными сообществами обычно ухаживают лесоводы). Арборист должен либо иметь общее образование по специальности, либо пройти курсы при соответствующем высшем учебном заведении.

Система знаний и практических мер, объединяемых целью распознавать, лечить и предупреждать болезни и повреждения деревьев называется «арбористикой».

Важную роль в возникновении современной отрасли ухода за деревьями в урбанизированной среде сыграл , которого называют «отцом древесной хирургии». Большой вклад в формирование американской арбористической отрасли внесли  и ). В Германии значительные работы по арбористике выполнил Михаэль Маурер (Michael Maurer).

Кроме получения образования по специальности арбористу нужно овладеть навыками пользования альпинистским снаряжением, и иметь хотя бы минимальную подготовку для выполнения работ на высоте. Это позволяет добираться до деревьев, находящихся в труднодоступных местах, а также производить необходимые операции с высокими деревьями. Арбористы удаляют фаутные (от  — «дефект») участки деревьев (с повреждениями и дефектами ствола различного происхождения), устраняют их части, представляющие опасность. Старые деревья с серьёзными дефектами спиливают под корень, делая это (чтобы не повредить ближайшие объекты) по частям, и спуская каждый фрагмент на землю с помощью верёвки и лебёдки.

В последнюю пятницу апреля в США отмечается Праздник древонасаждения (День арбориста).

Примечания

См. также 
 Арбоскульптура
 Праздник древонасаждения

Ссылки 
 АРБОРИСТ
 Арборист
 История арбористики

Профессии
Лесное хозяйство